Niemcy:
 Steffenshagen – dzielnica Pritzwalk
 Steffenshagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Zobacz też:
 Steffenhagen